Ганс Эгон Хольтхузен (; 15 апреля 1913, Рендсбург — 21 января 1997, Мюнхен) — немецкий писатель, поэт и эссеист.

Биография 
Родился в семье протестантского священника. Изучал в университете германистику и философию, работал лектором и переводчиком, прежде чем он после Второй мировой войны полностью посвятил себя литературному творчеству. Во время длительных поездок по Западной Европе и США Хольтхузен знакомится с Томасом Элиотом и Уистеном Оденом, оказавшими большое влияние на его поэзию.

В 1947 году выходит книга стихов Хольтхузена «Печаль о брате» (), в 1950 году — первое прозаическое произведение «Корабль». Но настоящую известность принесли Хольтхузену его эссе:
 1951 — «Бездомный»
 1967 — «Защитная речь за одиночку»
 1977 — «Американцы и немцы»
 1982 — «Сартр»
 1983 — «Опус 19. Речи и противоречия из опыта 25 лет»

а также написанные им биографии Рильке и Мёрике.

Хольтхузен, работавший в 1961—1964 годах директором Дома Гёте в Нью-Йорке и в 1968 году ставший профессором немецкой литературы в северо-западном университете Эванстона (штат Иллинойс), обработал и издал свои американские впечатления в книге «Индиана Кампус», вышедшей в 1969 году.

В 1968—1974 годах Хольтхузен возглавлял Баварскую академию изящных искусств.

Примечания

Литература 
 Enzyklopädie des Wissens. — Bd. 5. — Köln, 1990.

Писатели Германии XX века
Немецкие поэты
Поэты Германии
Немецкие писатели XX века
Члены НСДАП
Офицеры СС
Преподаватели Мюнхенского университета
Участники Второй мировой войны
Члены Баварской академии изящных искусств